Iwon-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Iwon-myeon, Taean-gun, socken i Taean-gun, Södra Chungcheong, 
 Iwon-myeon, Okcheon-gun, socken i Okcheon-gun, Norra Chungcheong,